La Bollène dont le nom officiel est La Bollène-Vésubie, commune des Alpes-Maritimes, région Paca
 La Bollène dite aussi la Bol(l)ine, l'un des hameaux constitutifs de la commune de Valdeblore, département des Alpes-Maritimes, région Paca